Streetwise (englisch für gewieft) steht für:
 Streetwise - Strassenkinder, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Martin Bell (Regisseur)
 Streetwise (1993), US-amerikanischer Spielfilm von Rafal Zielinski 
 Streetwise (1998), US-amerikanischer Spielfilm von Bruce Brown
 StreetWise, seit 1992 gedruckte Straßenzeitung aus Chicago
 Rover Streetwise, Kleinwagen der Marke Rover